Алекс Єпес (* 1989) - іспанський футзаліст.
 Маріо Єпес (* 1976) — колишній колумбійський футболіст, захисник.
 Луція Єпес (* 2001) — еквадорська борчиня вільного стилю, бронзова призерка Панамериканського чемпіонату, учасниця Олімпійських ігор.
 Томас Єпес (1595—1674) — іспанський майстер натюрмортів доби бароко.

 Єпес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Толедо.
 Кабаньяс-де-Єпес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Толедо.